poczta
 poczta elektroniczna
 Poczta Polska
 poczta polowa
 poczta lotnicza
 Harcerska Poczta Polowa
 poczta głosowa
 poczta pneumatyczna
poczta – budynek lub pomieszczenie, w którym znajduje się siedziba poczty
 Poczta – radziecki film animowany z 1929 roku w reżyserii Michaiła Cechanowskiego

Zobacz też 
 

de:Post (Begriffsklärung)